Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Adriano Panatta 7-5, 6-7, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (Campione)

  Adriano Panatta (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1976